Mucha Comics – polskie wydawnictwo komiksowe z siedzibą w Warszawie, działające od 2007 roku. Jest powiązane z duńskim wydawnictwem G. Floy Studio (aktywnym też na rynku portugalskim), założonym przez Christine Meyer. Mucha Comics specjalizuje się w publikacji tłumaczeń zbiorczych tomów amerykańskich komiksów z portfolio takich wydawnictw, jak Marvel Comics, DC Comics, Image Comics.

Komiksy wydane przez Mucha Comics w twardej oprawie

Komiksy wydane przez Mucha Comics w miękkiej oprawie

Wielka Kolekcja Komiksów Marvela 
Od 2012 roku wydawnictwo Mucha Comics jest odpowiedzialne za tłumaczenie wszystkich tomów kioskowej serii Wielka Kolekcja Komiksów Marvela, publikowanej przez Hachette Polska.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa wydawnictwa Mucha Comics

Polskie wydawnictwa komiksowe